Los Brasiles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Brasiles, Guerrero, ort, 
 Los Brasiles, Michoacán de Ocampo, ort, San Lucas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar